Константиновська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Константиновська волость — Богучарського повіту Воронезької губернії;
 Константиновська волость — Касимовського повіту Рязанської губернії.

Див. також 
 Костянтинівська волость